Пауни (англ. Pawnee) — многозначный термин.

 Пауни (также поуни, пони) — один из коренных народов Северной Америки.
 Пауни — язык индейцев пауни, относится к северным каддоанским языкам. 
 Пауни (англ. Pawnee County) — название нескольких округов в Соединённых Штатах Америки.
  — американский вестерн 1957 года.
 Пауни, Кристофер – художественный руководитель Школы английского королевского балета.